Baufläche, teils auch Bauplatz, steht für:
 eine für die Bebauung vorgesehene Fläche im Sinne des  Abs. 1 Nr. 1–4 Baunutzungsverordnung (BauNVO)
 Bauland, für Bauzwecke gewidmete Flächen im Allgemeinen
 Baugrundstück, ein für Bauzwecke vorgesehenes, zugelassenes oder erschlossenes Grundstück
 Grundfläche (Architektur), die Abmessungen eines Bauwerks im Bauwesen

Siehe auch: